Киянская — фамилия:

 Киянская, Оксана Ивановна (род. 1968) — российский историк и литературовед.

 Киянская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.